A Avenida Getúlio Vargas é uma das principais vias do município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Situada no Centro da cidade, a via serve de leito à Rodovia Lúcio Meira, a BR-393. Por este motivo, o trânsito de caminhões e ônibus que fazem a ligação entre São Paulo e a Região Nordeste é intenso durante todo o dia.

Com a inauguração da Rodovia do Contorno, destinada a retirar o tráfego pesado de Volta Redonda, a avenida deverá ter o trânsito desafogado, desviando cerca de 30 mil caminhões que circulam diariamente transportando até mesmo cargas perigosas.

Ruas e avenidas de Volta Redonda
Homenagens a Getúlio Vargas